El término Villette puede referirse a:

 Villette, comuna francesa de Meurthe y Mosela.
 Villette, comuna francesa de Yvelines.

 Villette, municipio de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, Piamonte, Italia.

 Villette, comuna suiza del cantón de Vaud.

Nombres derivados 
 La Villette, comuna francesa de Calvados.
 La Villette, barrio de París, en Francia.
 La Villette, barrio de Lyon, en Francia.
 Villettes, comuna francesa del Eure.
 Villette-d'Anthon, comuna francesa de Isère.
 Villette-de-Vienne, comuna francesa de Isère.
 Villette-lès-Arbois, comuna francesa del Jura.
 Villette-lès-Dole, comuna francesa del Jura.
 Villette-sur-Ain, comuna francesa del Ain
 Villette-sur-Aube, comuna francesa del Aube.

Otros 
 Villette, novela de Charlotte Brontë.